Craig Jones (1972) ausztrál evezős, olimpikon
 Craig Jones (1973) amerikai zenész, a Slipknot együttes tagja
 Craig Jones (1985–2008) angol motorversenyző